Marolt est un patronyme porté notamment par:
 Annie Marolt, costumière française ;
 Bill Marolt, skieur américain ;
 France Marolt, musicien et ethnologue slovène (1891-1951) ;
 Heinz Anton Marolt, hôtelier et homme politique autrichien (1958-) ;
 Larissa Marolt, mannequin et actrice autrichienne (1992-) ;
 Tina Marolt, footballeuse slovène (1996-) ;
 Uroš Marolt, dirigeant sportif slovène, président du RK Gorenje Velenje ;
 Žan Marolt, acteur bosnien (1964-2009) ;
 Ziga Marolt, coureur cycliste slovène (1993-).